Amerikai Egyesült Államok
 Oak Hills (Monterey megye, Kalifornia)
 Oak Hills (San Bernardino megye, Kalifornia)
 Oak Hills (Oregon)
 Oak Hills (Pennsylvania)